— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1600—1871). Усуки-хан располагался в провинции Бунго (современная префектура Оита) на острове Кюсю.

Краткая история 
 Административний центр: город Усуки уезда Амабе (современный город Усуки в префектуре Оита).

 Доход хана: 50.000 коку риса.

Княжество управлялось родом Инаба, который принадлежал к тодзама-даймё и мел статус правителя замка (城主). Главы роду имели право присутствовать в вербовом зале сёгуна.

В 1871 году Усуки-хан был ликвидирован и включён в состав префектуры Оита.

Правителя

Галерея

Примечания

Источники 
 Рубель В. А. Японська цивілізація: традиційне суспільство і державність. — Київ: «Аквілон-Прес», 1997—256 с. — ISBN 966-7209-05-9.

Ссылки 
 Список трёхсот ханов периода Эдо

Ханы Японии